Ruo kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Ruo (ö), 
 Ruo (ort), Chuuk, Ruo Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar